Алгоритм Флойда может относиться к одному из следующих алгоритмов, связанных с именем Роберта Флойда:

 Алгоритм Флойда поиска длины цикла.
 Алгоритм Флойда — Уоршелла для нахождения кратчайших расстояний между вершинами графа.